Dubočica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dubočica, un village situé dans la municipalité de Ljubinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Dubočica, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Dubočica, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
 la Dubočica, une rivière, affluent gauche de l'Ibar.
 ancien nom de Leskovac.